Tunç (deutsche Aussprache: [] Tun-tsch) ist ein türkischer männlicher Vorname mit der Bedeutung „Bronze“, der auch als Familienname auftritt. In der türkischen Sprache ist die Benennung von Personen nach Edelmetallen keine Seltenheit; so gibt es z. B. den Vornamen Gümüş, der „Silber“ bedeutet.

Namensträger

Vorname 

 Tunç Murat Behram (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Tunç Denizer (* 1967), deutscher Theaterregisseur und -autor, Schauspieler, Kabarettist und Comedian
 Tunç Hamarat (* 1946), österreichischer Schachspieler türkischer Abstammung
 Tunç Soyer (* 1959), türkischer Politiker

Familienname 
 Ayfer Tunç (* 1964), türkische Schriftstellerin
 Ferhat Tunç (* 1964), türkisch-kurdischer Musiker

 Ömer Tunç (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Ramazan Tunç (* 1975), türkischer Fußballspieler
 Taha Tunç (* 2001), türkischer Fußballspieler

Künstlername 
 Onno Tunç (1948–1996), türkischer Musiker und Komponist
 Sultan Tunc (* 1976 als Recep Tunç), türkischstämmiger deutscher Rapper

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname